Die Voetbalvereniging Concordia Rotterdam (deutsch: Fußballvereinigung Eintracht Rotterdam) ist ein ehemaliger niederländischer Amateurfußballverein aus Rotterdam, der am 11. August 1887 gegründet wurde.

Geschichte 
Der Klub gewann 1889 die erste inoffizielle, vom NVB ausgetragene, Fußballmeisterschaft der Niederlande. Die anderen Klubs, die an der Meisterschaft teilnahmen, waren der Koninklijke HFC, die HVV Den Haag, der VVA Amsterdam, RAP Amsterdam, Olympia Rotterdam und Excelsior Haarlem. Auch in den beiden darauf folgenden Jahren nahmen der Klub an der Meisterschaft teil und war dabei weniger erfolgreich.

1891 fusionierte der Klub mit Olympia Rotterdam zur Rotterdamer Cricket- und Fußballvereinigung Concordia, aus der im Jahr 1895 der VOC Rotterdam wurde. Die Voetbalvereniging Concordia existiert dementsprechend nicht mehr.

Statistiken

1888–1889

1889–1890

1890–1891 

Sportverein (Rotterdam)
Rotterdam, VV Concordia
Gegründet 1887